Турнир в группе B в рамках 34-го чемпионата мира и одновременно 45-го чемпионата Европы по хоккею с шайбой проходил в одно время с сильнейшей группой и также в Австрии. Все игры проходили на площадках "Винер Штадхалле" и "Донаупарк".

По итогам этого чемпионата переходы между группами были временно приостановлены, в связи с предстоящим в следующем году хоккейным турниром на зимних олимпийских играх 1968 года. Тем не менее, две сборные занявшие последние места в группе А были понижены в классе на будущий чемпионат мира 1969 года. Шесть первых команд группы В в рамках новой формулы проведения остались в ней и на 1969 год, а две последние – низведены до группы C.

На этом чемпионате было введено новое правило определения итоговых мест в турнире: теперь при равенстве очков, преимущество определялось по итогам личных встреч, а не по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

Самые результативные игроки

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1967
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1967

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1